Блу́жа () — остановочный пункт электропоездов в Пуховичском районе (Минская область, Беларусь).

Расположен в 73 километрах от Минска (станции Минск-Пассажирский) между остановочными пунктами Веленский и Майский (юго-восточное направление железнодорожной линии). 

Примерное время в пути со всеми остановками от ст. Минск-Пассажирский — 1 ч. 26 мин.; от ст. Пуховичи — 9 мин.

Ближайший населённый пункт — деревня Блужа (примыкает с северной и северо-восточной стороны платформы). Вблизи остановочного пункта также находится ряд садоводческих товариществ.

См. также 

 Железнодорожная транспортная система Минска

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Информация об остановочном пункте
 Информация об остановочном пункте

Остановочные пункты Минского отделения Белорусской железной дороги